Amerikaans basketbalteam (mannen), naam voor succesvolle basketbalteams
voetbalteam ten tijde van Johan Cruijff; zie Geschiedenis van FC Barcelona
 Dream Team (televisieserie), een Britse televisieserie
 Dream Team (2016), Amerikaanse film uit 2016 
The Dreamteam, samenwerkingsverband van vier dj's uit het begintijdperk van de gabberhouse
 Dream Team (muzieklabel), een muzieklabel
Dream, GeorgeNotFound en Sapnap, beroemde minecraft youtubers